Brilliant steht für:
 Brilliant AG, ein deutscher Leuchtenhersteller
 Brilliant (Album), Album von Ultravox (2012)

Schiffe:
 HMS Brilliant (H84), ein britisches Kriegsschiff im Zweiten Weltkrieg
 HMS Brilliant (F90), ein britisches Kriegsschiff im Falklandkrieg 

Brilliant ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Brilliant (Alabama)
 Brilliant (New Mexico)
 Brilliant (Ohio)

in Kanada:
 Brilliant (British Columbia)

Brilliant ist der Familienname folgender Personen:
 Dora Brilliant (1879/1880–1907), russische Revolutionärin
 Ira Brilliant (Ira F. Brilliant; † 2006), US-amerikanischer Stiftungsgründer
 Larry Brilliant (* 1944), US-amerikanischer Arzt und Philanthrop, ehemaliger CEO der WHO

Siehe auch:
 Brillant (Begriffsklärung), die deutsche Schreibweise des englischen Wortes brilliant